Brafman ist der Familienname von

 Benjamin Brafman (* 1948), US-amerikanischer Strafverteidiger
 Jakow Alexandrowitsch Brafman (1824–1879), russischer Journalist und Schriftsteller
 Jean Brafman, französischer Politiker, Abgeordneter im Regionalrat von Île-de-France